

Strasburg (Uckermark) – città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Strasburg, oggi Brodnica – Città della Polonia del Voivodato della Cuiavia-Pomerania

Strasburg nel Colorado
 Strasburg nel Dakota del Nord
 Strasburg nell'Illinois
 Strasburg nel Michigan
 Strasburg nel Missouri
 Strasburg nell'Ohio
 Strasburg in Pennsylvania
 Strasburg in Virginia

Pagine correlate 
 Straßburg (disambigua)